Borzymowscy herbu Belina – polski ród szlachecki
 Borzymowscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Borzymowscy herbu Łada – polski ród szlachecki
 Borzymowscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki